Флагман флота 1-го ранга — воинское звание Морских Сил Рабоче-Крестьянской Красной Армии Союза ССР (МС РККА СССР) было введено Постановлением ЦИК СССР и СНК СССР от 22 сентября 1935 года утверждено постановлением Совета Народных Комиссаров СССР № 2591 для Морских Сил РККА СССР от 22 сентября 1935 года и объявлено приказом Народного Комиссара обороны № 144 от 26 сентября 1935 года. Звание флагман флота 1-го ранга было отменено 7 мая 1940 года в связи с введением новых званий, утвержденных Указом Президиума Верховного совета СССР «Об установлении воинских званий высшего командного состава Военно-Морского Флота».

Присвоение звания 
 20.11.1935 — Викторов, Михаил Владимирович — командующий Тихоокеанским флотом.
 20.11.1935 — Орлов, Владимир Митрофанович — начальник Управления Морских сил РККА.

См. также 
 Командарм 1-го ранга
 Армейский комиссар 1-го ранга

Примечания

Ссылки 
 Список присвоения высших офицерских званий Армии, Флота и НКВД 1935-1942 гг.
 Список флагманов и флагманов флота ВМФ СССР (1935—1940)
 Список инженер-флагманов ВМФ СССР (1935—1940)
 Список адмиралов, вице-адмиралов, контр-адмиралов ВМФ СССР (1940—1945)
 Список адмиралов, вице-адмиралов, контр-адмиралов ВМФ СССР (1946—1960)

Воинские звания по алфавиту
Воинские звания Вооружённых сил СССР
Военно-морские звания